Флуориметрия (флуоресцентный анализ) — метод определения концентрации вещества по интенсивности флуоресценции, возникающей при облучении вещества монохроматическим излучением.

В качестве источников монохроматического излучения используются различные лазеры (непрерывные/импульсные, твёрдотельные/газоразрядные/на растворах красителей) и ртутные лампы. Для выделения необходимого спектра излучения применяют интерференционные фильтры и монохроматоры. В том случае, если исследуемое вещество трудно переходит в возбуждённое состояние, то используют несколько лазеров либо дополнительное возбуждение в плазме газового разряда.

Применение флуориметрии затрудняется сложностью выполнения этой методики и дороговизной необходимого лабораторного оборудования.

Лазерным атомно-флуоресцентным анализом определяют неон в гелии (1·10 %), лазерным молекулярно-флуоресцентным методом анализируют оксид азота, диоксид азота, диоксид серы (1·10 %).

Примечания

Литература 
 

Аналитическая химия
Флуоресценция